Марафо́н або марато́н — назва місцевості і міста в Греції, яка походить від імені героя давньогрецької міфології, у якій 12 вересня 490 р. до н. е. відбулася Марафонська битва, звістку про перемогу греків у якій до Афін приніс воїн-герой, жодного разу під час бігу не зупинившись на перепочинок, що й стало, за легендою, початком бігової дисципліни марафон.

Марафон — місто в Греції.
 Марафон — озеро в Греції.

Марафон (Онтаріо) — місто в Канаді.

Марафон — місто, штат Флорида
 Марафон — місто, штат Айова
 Марафон — місто, штат Нью-Йорк
 Марафон — місто, штат Вісконсин
 Марафон — селище, штат Нью-Йорк
 Марафон — переписна місцевість, штат Техас

Інше 
 Марафон — персонаж давньогрецької міфології.
 Марафон — бігова дисципліна у легкій атлетиці.
 4356 Марафон (4356 Marathon) — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Marathon

Посилання 
Маратон  //